Claudio Morganti (1957) – attore, commediografo e regista teatrale italiano
 Claudio Morganti (1973) – politico italiano